La città canora (City of Song) è un film del 1931 diretto da Carmine Gallone. Si tratta della versione inglese di un film dell'anno precedente, Die singende Stadt, interpretato sempre da Jan Kipura e diretto da Gallone, ma con il resto del cast composto da attori tedeschi.

Trama

Produzione

Distribuzione

Collegamenti esterni 
 
  CITY OF SONG su Murnau Stiftung

Film sentimentali